15-й чемпионат Белоруссии по футболу 2005 года был разыгран с 16 апреля по 5 ноября. Победителем стал солигорский «Шахтёр».

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Высшую лигу из Первой лиги:
 «Локомотив (Минск)» (1-е место в Первой лиге сезона 2004)
 «Ведрич-97 (Речица)» (2-е место в Первой лиге сезона 2004, не прошёл лицензирование на участие в Высшей лиге)

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 2004:
 «Локомотив (Витебск)»
 «Белшина (Бобруйск)»
 «Торпедо-СКА (Минск)» (клуб занял 6-е место в предыдущем сезоне, но из-за лишения источника финансирования перешёл во Вторую лигу)

Турнирная таблица

Результаты матчей

Турнир дублирующих составов 

 Лучшие бомбардиры — Александр Гаврюшко (Днепр-Трансмаш) и Павел Сидько (Звезда-БГУ) (по 15 мячей).

Статистика 
 Самый посещаемый клуб — «Динамо (Минск)» (средний показатель — 3092 зрителя).
 Самый низко посещаемый клуб — «Звезда-БГУ» (средний показатель — 1248 зрителей).
 На счету хозяев 82 выигрыша (55,8 %), гостей — 65 (44,2 %).
 Самые успешные клубы в домашних матчах — «Шахтёр» и «Динамо (Минск)» (31 очко из 39).
 Самый успешный клуб в выездных матчах — «Шахтёр» (32 очка из 39).
 Самый популярный счёт — 1:0 (40 матчей).
 Наибольшее количество крупных побед — «Шахтёр» (8).
 Наибольшее количество крупных поражений — «Неман» (7).
 159 футболистов забили как минимум один мяч.
 Зафиксировано 10 хет-триков и 46 дублей.
 Реализовано 39 пенальти из 49 назначенных (79,6 %).
 Самая крупная победа — 6:0 (матч «Днепр-Трансмаш» — «Неман»).
 Самый крупный счёт — 5:3 (матч «Звезда-БГУ» — «Нафтан»).

Лучшие бомбардиры

Гол+Пас

Символические команды 
 Команда А
Логвинов — Тигорев, Будаев, Юревич — Кобец, Чумаченко, Павлов, Володенков — Клименко, Родионов, Никифоренко
 Команда Б
Селькин — Баранов, Дмитрий Ленцевич, Зеневич — Мартинович, Мхитарян, Ермакович, Разин — Василюк, Стрипейкис, Артём Концевой

Примечания

См. также 
 Первая лига Белоруссии по футболу 2005
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2005
 Кубок Белоруссии по футболу 2004/2005
 Кубок Белоруссии по футболу 2005/2006

Ссылки 
 На klisf.info
 На www.rsssf.com
 Статистика на teams.by

Чемпионат Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2005 году
Спорт в Белоруссии в 2005 году